Дух може да се отнася за:

 Духът (като основно понятие във философията);
 Дух (термин в психологията);
 Дух (термин в различни религии);
 Дух (привидение, призрак).

Вижте също 
 Свети Дух — фундаментално за християнството понятие.
 Душа.